Президе́нт Респу́блики Се́рбская Кра́ина
()
Согласно Конституции, Президент Республики Сербская Краина являлся главой государства и выступает от его имени.

В соответствии со статьей 81 Конституции Республики Сербская Краина, Президент Республики Сербская Краина избирался гражданами Сербской Краины на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом Республики Сербская Краина более чем на два срока подряд. Новоизбранный Президент Республики Сербская Краина вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального оглашения результатов выборов.

Присяга Президента Республики Сербская Краина 

Я клянусь посвятить все мои силы сохранению суверенитета и территории Республики Сербской Краины, осуществлению национальных интересов сербского народа, достижению человеческих и гражданских свобод и прав, уважению и защите Конституции и законов, сохранению мира и благополучия сербского народа и всех граждан и что я буду добросовестно и ответственно выполнять все свои обязанности.

Полномочия Президента Республики Сербская Краина 
В области национальной безопасности и обороны:
 Президент по должности являлся Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил Республики Сербская Краина, как в военное, так и в мирное время в соответствии с Конституцией Республики Сербская Краина и решениями Высшего совета обороны под председательством Верховного совета обороны, и осуществлял руководство в сфере национальной безопасности и обороны государства.
Другие полномочия:
 осуществляет помилование;

Президенты Республики Сербская Краина 

Все они обвинены Гаагским трибуналом. Милан Бабич признал вину и был приговорен к 13 годам заключения, но совершил самоубийство в 2006 году. Милан Мартич был приговорен к 35 годам заключения и отбывает срок в Тарту, Эстония. После ареста бывшего командира формирований боснийских сербов Стояна Жуплянина 11 июня 2008 года, ареста бывшего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича 21 июля 2008 года и ареста бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича 26 мая 2011 года, Горан Хаджич оставался самым разыскиваемым МТБЮ лицом. Власти Сербии объявили награду за информацию о местонахождении Хаджича в 5 миллионов евро. Горан Хаджич после семилетнего розыска был арестован 20 июля 2011 года.

История 
История президентства Республики Сербская Краина начинается с 19 декабря 1991 после её образования и провозглашения независимости.

Примечания 

Государственное устройство Республики Сербская Краина

Республика Сербская Краина
Республика Сербская Краина